Le nom Timberland peut désigner :
Timberland, une marque de vêtements d'extérieur ;
Timberland, un village du Lincolnshire en Angleterre ;
Timberland, un jeu de société allemand ;
Timberland désigne aussi aux États-Unis une zonation forestière, correspondant aux forêts d'exploitation ou exploitables.